Una guerra de sucesión, reconocida como tal en la historia que le ha dado un nombre específico con esa expresión, es un conflicto armado originado por la reivindicación de varios pretendientes a la sucesión de un monarca hereditario fallecido o depuesto. Pueden oponerse facciones rivales dentro del mismo país o potencias extranjeras que apoyen el reclamo de una u otra facción.  En realidad, buena parte de las guerras de la Edad Media y del Antiguo Régimen tuvieron componentes sucesorios, como las guerras civiles castellanas, la Guerra de los Cien Años, las guerras jacobitas o las guerras carlistas.

No debe confundirse con guerra de Secesión (conflicto civil entre los estados del Norte y el Sur de Estados Unidos).

Guerras de sucesión 
 guerra civil de los francos (715-718)
 guerra civil entre los hijos de Luis el Piadoso
 guerra de sucesión de los burgundios (1002-1016)
 crisis de sucesión de Inglaterra (1066)
 las guerras baussenques (1144-1162)
 guerra de sucesión de la Champaña (1216-1222)
 guerra de sucesión de Flandes y Henao (1244-1257)
 guerra de sucesión de Turingia (1247-1264)
 guerra de sucesión eubeota (1256-1258)
 guerra de Sucesión de Limburgo (1283-1289), entre la casa de Welf y la casa de Ascania;
 guerras de sucesión de Rügen (1326-1328, 1342-1354)
 guerra de sucesión bretona (1341-1364)
 guerra de sucesión del Ducado de Brabante (1356-1357)
 guerra de sucesión de Luneburgo (1370-1388)
 guerra de sucesión de Güeldres (1371-1379)
 guerra de sucesión de Nápoles (1460-1462), entre Juan de Calabria y Fernando I de Nápoles
 guerra de sucesión de Stettin (1464-1472), entre Federico II de Brandeburgo y Erico II y Bogislao X de Pomerania
 guerra de sucesión castellana (1475-1479)
 guerra de sucesión de Borgoña (1477-1482)
 guerra de sucesión de Landshut (1503-1505)
 guerra de sucesión incaica (1525-1527)
 guerra de sucesión portuguesa (1580-1583)
 guerra de sucesión polaca (1587-1588)
 guerra de sucesión de Juliers (1609-1614)
 guerra de sucesión de Montferrato (1613-1617)
 guerra de Sucesión de Mantua (1628-1631)
 guerra de sucesión española (1701-1714)
 guerra de sucesión polaca (1733-1738)
 guerra de Sucesión de Austria  (1740-1748)
 guerra de sucesión bávara (fin en 1778)

Otras guerras relacionadas con una disputa de sucesión 
 les guerras de los Diádocos (lit. «sucesores») de 322 a 275 a.C.
 la cuarta fitna (807-829), conflicto del  califato abasí entre al-Amin y al-Ma’mūn
 la crisis de sucesión de Inglaterra (1066)
 la guerra civil inglesa  (anarquía) (1135-1154)
 la segunda guerra civil de Bizancio (1341-1347)
 la guerra de los Cien Años (1337-1453)
 la crisis portuguesa de 1383-1385
 la guerra civil lituana (1389-1392)
 la guerra civil lituana (1431-1435) que terminó en la batalla de Pabaiskas
 la guerra de las Dos Rosas, guerra de sucesión al trono inglés (1455-1485)
 las revoluciones de Túnez, guerra de sucesión a la regencia de Túnez (1675-1705)
 La guerra civil del Reino del Congo, guerra de sucesión en el reino del Congo (1665-1709).
 la guerra de la Liga de Augsburgo (1688-1697) dde la que uno de los casus belli fue la sucesión palatina
 la crisis de Sucesión Portuguesa (1826-1834) y la guerra civil portuguesa (1828-1834) (guerras Miguelistas)
 las guerras carlistas en España (1833-1840, 1846-1849 et 1872-1876)

Notas